Адунаць () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Адунаць () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Адунаць.
 Адунаць () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Рика.